Донецький округ області Війська Донського Російської імперії,
 Донецький округ Південно-Східної області й згодом Північно-Кавказького краю РРФСР.